– japoński polityk, minister handlu zagranicznego i przemysłu w latach 1981–1982 oraz minister spraw zagranicznych Japonii w latach 1982–1986.

Życiorys 
Shintarō Abe był najstarszym synem Kana Abe i mężem Yoko Kishi – córki premiera Nobusuke Kishi. W latach 1949–1956 był reporterem politycznym gazety Mainichi Shimbun.

W latach 1956–1957 był osobistym sekretarzem premiera Nobusuke Kishi, który był jego teściem.

W 1958 rozpoczął karierę polityczną w szeregach Partii Liberalno-Demokratycznej (LPD), zostając członkiem parlamentu.

Przez kilka lat Abe był zastępcą sekretarza generalnego PLD, następnie przewodniczącym komisji politycznej PLD w parlamencie. Od 1974 do 1976 był ministrem rolnictwa i leśnictwa, a od listopada 1977 do grudnia 1978 – szefem sekretariatu rządu (m.in. koordynacja prac resortów, rzecznik prasowy rządu).

Od 1981 do 1982 był ministrem handlu zagranicznego i przemysłu, a od listopada 1982 do lipca 1986 ministrem spraw zagranicznych.

Jako minister spraw zagranicznych, odwiedził Polskę w czerwcu 1985.

Jego synem był premier Shinzō Abe.

Przypisy

Bibliografia 
 Encyklopedia Gazety Wyborczej – .
 Nota biograficzna PAP – listopad 1989 r.

Japońscy ministrowie spraw zagranicznych
Japońscy politolodzy
Urodzeni w 1924
Zmarli w 1991